Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 

 
 
 

 310e régiment d'artillerie coloniale
 310e régiment d'infanterie

Homonymie d'unités militaires